Gola Bazar może dotyczyć: 
 Gola Bazar – miasto w północno-wschodnich Indiach, w stanie Bihar
 Gola Bazar – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh